Rozino peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Розино) :
Rozino, village bulgare de l'obchtina d'Ivaïlovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Rozino, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.